Anemia — род жесткокрылых из семейства чернотелок.

Описание 
Все голени с двумя большими зубцами: близ вершины и близ середины наружного края.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Tenebrioninae
Роды жесткокрылых